Hendrick Andriessen – pittore fiammingo di nature morte
 Frans Andriessen – politico olandese
 Louis Andriessen – compositore olandese